Irlandia wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Paryżu w 1924, oprócz igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Reprezentowana była przez 677 sportowców (566 mężczyzn i 111 kobiet). Najwięcej złotych medali zdobyła podczas igrzysk w Atlancie w 1996, a najwięcej medali, podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!